IE o Internet Explorer
 .ie, domini de primer nivell territorial de la República d'Irlanda 
 Ie (Okinawa), població a la prefectura d'Okinawa
 Ie (fortalesa), fortalesa hitita al sud-est del país, propera a la frontera de Kizzuwatna, destruïda cap al 1460 aC
 i.e., abreviatura de l'expressió llatina que significa 'això és'